Љешљани су насељено мјесто у општини Нови Град, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 59 становника.

Географија

Историја

Бања Љешљани

Становништво

Види још 
 Општина Нови Град

Референце

Извори 
 Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, и 1991. године.

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Нови Град
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини